Oliver Setzinger (né le  à Horn en Basse-Autriche) est un joueur professionnel autrichien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
Setzinger est l'un des meilleurs attaquants du hockey autrichien. Après avoir été formé au Wiener EV, Setzinger fit ses preuves en Finlande avec l'Ilves Tampere de la SM-liiga et impressionna assez les dépisteurs nord-américains de la Ligue nationale de hockey pour être repêché par les Predators de Nashville au  du repêchage d'entrée dans la LNH 2001,  au total.

Au terme de son séjour à Tampere, Setzinger joua pour Sport Vaasa de la Mestis puis l'EHC Black Wings Linz d'Autriche, les Pelicans Lahti, le KalPa Kuopio et le HPK Hämeenlinna; il rejoint le club viennois en 2005, où il connut beaucoup de succès, amassant 70 points en 45 matchs. En 2007, il rejoint les Admirals de Milwaukee en Ligue américaine de hockey. Setzinger donne un tournant à sa carrière professionnelle en 2007, où il rejoint la Ligue nationale A suisse et plus particulièrement les SC Langnau Tigers. Il y marqua 39 points en 46 matchs lors de la saison 2008-2009. Il est alors transféré au HC Davos lors de la saison 2009-2010. À la suite de cette expérience en LNA, il décida d'aller, contre toute attente, renforcer le club de seconde division suisse (LNB) du Lausanne Hockey Club lors de la saison 2010-2011. Il décide au mois de  de prolonger son entente de 3 saisons supplémentaires avec le LHC.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Ilves Tampere || SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2000-2001 || Ilves Tampere || SM-liiga || 14|| 0|| 1|| 1|| 10||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || Ilves Tampere || SM-liiga || 10|| 1|| 0|| 1|| 4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || EHC Liwest Linz || OËL || 9|| 6|| 7|| 13|| 10||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003 ||Vienna Capitals|| OËL || 2|| 1|| 0|| 1|| 2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 56|| 7|| 14|| 21|| 54||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 20|| 2|| 4|| 6|| 22||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 14|| 6|| 3|| 9|| 10|| 8|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
|2004-2005 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 53|| 11|| 17|| 28|| 67|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2005-2006 || Vienna Capitals || OËL || 45|| 32|| 38|| 70|| 98||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 || Vienna Capitals|| OËL || 56|| 26|| 50|| 76|| 62||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 21|| 1|| 2|| 3|| 12||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008||SC Langnau Tigers|| LNA|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2008-2009||SC Langnau Tigers|| LNA|| 46|| 9|| 30|| 39|| 79||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2009-2010||SC Langnau Tigers|| LNA|| 19|| 5|| 13|| 18|| 8|| || || ||  || 
|-
|2009-2010||HC Davos|| LNA||30 ||11 ||9 ||20 ||10 ||  5 ||1 ||4||5 || 6 
|-
|2010-2011||Lausanne HC|| LNB|| 44|| 18|| 48|| 66|| 28|| 17 || 6 || 10 || 16 || 35 
|-
|2010-2011||Genève-Servette HC|| LNA||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||   || || || ||  
|-
|2011-2012||Lausanne HC||LNB|| 45|| 26|| 32|| 58|| 36|| 15|| 13|| 8|| 21|| 10 
|-
|2012-2013||Lausanne HC|| LNB|| 33|| 17|| 33|| 50|| 26|| 1|| 0|| 2|| 2||0  
|-
|2013-2014|| Lausanne HC|| LNA || 50|| 9|| 25|| 34|| 40|| 6|| 1|| 1|| 2||8  
|-
| 2014-2015 ||CSM Dunarea Galati || Roumanie || 1|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2014-2015 || EC Klagenfurt AC ||EBEL || 39 || 12 || 17 || 29 || 23 || 9 || 5 || 4 || 9 || 6  
|-
| 2015-2016 || EC Klagenfurt AC ||EBEL || 53 || 16 || 35 || 51 || 55 || 7 || 2 || 4 || 6 || 12
|-
| 2016-2017 || Graz 99ers ||EBEL || 53 || 20 || 41 || 61 || 46 || 5 || 3 || 0 || 3 || 4  
|-
| 2017-2018 || Graz 99ers ||EBEL || 53 || 14 || 21 || 35 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Graz 99ers ||EBEL || 51 || 6 || 40 || 46 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Graz 99ers ||EBEL || 37 || 6 || 17 || 23 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Graz 99ers || ICEHL || 48 || 8 || 21 || 29 || 28 || - || - || - || - || -

Carrière internationale 
Setzinger défend régulièrement les couleurs de l'équipe d'Autriche de hockey sur glace. Il a ainsi participé aux Jeux olympiques de 2002 et à six championnats du monde en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

Trophées et honneurs personnels 
 2008 : meilleur passeur du Championnat du monde de hockey sur glace, division 1A.

Notes et références 

Joueur international autrichien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos
Joueur du Lausanne HC
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du CSM Dunarea Galati
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Graz 99ers
Naissance en juillet 1983
Naissance à Horn (Autriche)